Kontioluoma kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kontioluoma (sjö, lat 65,75, long 29,08), Norra Österbotten, 
 Kontioluoma (sjö, lat 65,63, long 28,82), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar